Вірджинія Вейд була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Маргарет Корт.

Корт потім виборола титул, перемігши у фіналі Ненсі Річі з рахунком 6–2, 6–2. Для Корт це була третя перемога на турнірах Великого шолома за рік, її третя перемога на Відкритому чемпіонаті США і шістнадцята на турнірах Великого шолома загалом. Вона виграє наступні 5 турнірів Великого шолома, встановивши рекорд Відкритої ери - шість перемог підряд.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Маргарет Корт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Енн Гейдон-Джонс (знялась до початку турніру)
 Маргарет Корт (Чемпіонка)
 Біллі Джин Кінг (чвертьфіналістка)
 Джулі Гелдман (чвертьфіналістка)
 Вірджинія Вейд (півфіналістка)
 Ненсі Річі (фіналістка)
 Розмарі Казалс (півфіналістка)
 Керрі Мелвілл (1 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1969 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1969 у жіночому тенісі
1969 в американському спорті